Luise zu Mecklenburg bzw. von Mecklenburg ist der Name folgender Personen:

 Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg (1756–1808), Herzogin zu Mecklenburg [-Schwerin]
 Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776–1810), Herzogin zu Mecklenburg [-Strelitz] und Königin von Preußen
 Luise zu Mecklenburg-Schwerin (1824–1859), Herzogin zu Mecklenburg [-Schwerin]
 Luise Charlotte zu Mecklenburg (1779–1801), Erbherzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg

Siehe auch:
 Louise zu Mecklenburg (1667–1721), Herzogin zu Mecklenburg [-Güstrow]